Аудульф () — гипотетический король фризов во время Великого переселения народов.

В настоящее время большинство историков полагают, что в первой половине VII века действительно существовал фризский король с именем Аудульф. Территория, которой правил этот король, вероятно, была районом центральных рек Нидерландов. В письменных источниках нет никаких сведений об этом монархе, но найдено несколько золотых монет, на которых есть слова «Audulfus» и «Frisia». Земли, на которых когда-то жили фризы, были в то время разделены, и в каждой был свой правитель. Раскопки на севере Фрисландии, в местности под названием Вестерго, доказали, что в то время в провинции Фрисландия существовала центральная власть.

Монеты также были найдены в Нидерландах в  поблизости Арнема, а также в Англии. Большинство из них датированы периодом между 600 и 630 годами. В начале 2006 года во фризской деревне  на месте, где ранее искали дворец фризских королей, была найден монетный штамп Аудульфа со словами AUDWULF FRISIA.

Ещё одна интересная находка, связанная с Аудульфом, — это сокровищница Виуверта. На одной из монет есть надпись VICTORIA AUDUFO, вероятно, сделанная в память о выдающейся победе над другим народом. Некоторые думают, что это были франки, сражавшиеся с фризами за контроль над дельтой Рейна.

Примечания

Литература 
 K.P.H. Faber, Audulfus, een Friese Koning, in Fryslân, Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur, no.4, 4e jaargang, December 1998
 H. Halbertsma, Frieslands Oudheid, Utrecht, 2000, page 68

См. также 
 Список правителей Фризии

Короли фризов
Правители Европы VII века
История Фризии